Fredrik Sundberg kan avse:

Fredrik Sundbärg, arkitekt och stadsplanerare
Fredrik Sundberg (sågverksägare)